Leon Čelik, slovenski kemik in učitelj, * 1935, † junij 2022

Služboval je v razvojnem oddelku Teola, nato je bil vodja razvojnega oddelka in laboratorija v Vegi, zatem pa se je posvetil poučevanju. Najprej je učil na Strokovni šoli za steklopihače in optiko, potem pa je bil 27 let profesor in svetnik na Srednji kemijski šoli in gimnaziji v Ljubljani. Deloval je tudi kot predavatelj.

Leta 2010 je z ostalimi denarno podprl program Slovenske znanstvene fundacije. Prevedel je 4 knjige iz kemijske in procesne tehnike. Med leti 1996 in 2003 je pisal za Koroški vestnik.

Sklici 

Predlogi za brisanje
Slovenski kemiki
Slovenski učitelji
Čelik, Leon